Lišane je lahko:
 Lišane Ostrovičke (Hrvaška)
 Lišane Tinjske (Hrvaška)